Полуавтомат — механизм с неполным циклом автоматики

К примеру:
 Станок-полуавтомат (см. станок)
 Полуавтоматические КПП

В оружейном деле:
 Полуавтоматическое оружие — огнестрельное оружие, в котором автоматизирована только часть операций по перезарядке (обычно стреляная гильза извлекается автоматически, а новый патрон или снаряд подаётся уже вручную).
 Некорректное обывательское обозначение самозарядного оружия, произошедшее из ошибочного перевода англоязычного термина semi-automatic firearm (корректно переводимого именно как «самозарядное оружие»).

См. также 
 Автомат (механизм)